Tank hace referencia a:

Lugares 
 Tank (Pakistán), localidad de Pakistán.

Personas 
 Tank (cantante) o Durrel Babbs (1976-), cantante, compositor y productor de R&B.
 Kurt Tank (1898-1983), ingeniero aeronáutico alemán.

Autores de nombres científicos 
 Tank David C. Tank fl. 2009

Organizaciones y grupos 
 Think tank, tipo de institución consultora sobre política o comercio.

Música 
 Tank, banda británica de hard rock y heavy metal.

Además 
 Carro de combate o tanque (en inglés: tank), vehículo blindado de ataque con tracción de orugas o ruedas, diseñado principalmente para enfrentarse a fuerzas enemigas con fuego directo.